Pat se poate referi la:
 Pat, piesă de mobilier;
 Pat, situație în șah;
 Pat, sat în județul Zala, Ungaria.